336-я истребительная авиационная Ковельская Краснознамённая дивизия (336-я иад) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

Наименования 
 336-я истребительная авиационная дивизия;
 336-я истребительная авиационная Ковельская дивизия;
 336-я истребительная авиационная Ковельская Краснознамённая дивизия.

Создание дивизии 
336-я истребительная авиационная дивизия сформирована в ноябре 1943 года в составе ВВС Харьковского военного округа на основании Приказа НКО.

Расформирование дивизии 
336-я истребительная авиационная Ковельская Краснознамённая дивизия расформирована 01 июля 1960 года

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 16 марта 1944 года по 9 мая 1945 года.

Командиры дивизии

В составе объединений

Участие в операциях и битвах 
 Полесская наступательная операция — с 19 марта 1944 года по 5 апреля 1944 года.
 Белорусская операция «Багратион» — с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Люблин-Брестская операция — с 18 июля 1944 года по 2 августа 1944 года.
 Тартуская наступательная операция — с 10 августа 1944 года по 6 сентября 1944 года.
 Рижская операция — с 14 сентября 1944 года по 22 октября 1944 года.
 Мемельская операция — с 5 октября 1944 года по 22 октября 1944 года.
 Восточно-Прусская операция — с 13 января 1945 года по 25 апреля 1945 года.
 Блокада и ликвидация Курляндской группировки — с 15 февраля 1945 года по 9 мая 1945 года.

В мирное время:
 13 июля 1952 года лётчик 483-го иап капитан Осинский на истребителе МиГ-15 перехватил и сбил в районе г. Вентспилс шведский самолёт-нарушитель DC-3.

Состав дивизии

Боевой состав на 9 мая 1945 года 
 163-й истребительный авиационный полк (Як-9)
 265-й истребительный авиационный полк (Як-9)
 483-й истребительный авиационный полк (Як-9)

Почётные наименования 
 336-й истребительной авиационной дивизии за отличие в боях при освобождении города Ковеля присвоено почётное наименование «Ковельская».
 163-му Краснознамённому истребительному авиационному полку за отличие в боях при овладении городами Седлец, Минск-Мазовецкий и Луков 12 августа 1944 года присвоено почётное наименование «Седлецкий».

Награды 
 336-я Ковельская истребительная авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года награждена орденом «Боевого Красного Знамени».
 163-й истребительный авиационный полк pа образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Хелм (Холм) и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года награждён орденом «Боевого Красного Знамени».

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
 За отличие в боях при овладении важным опорным пунктом обороны немцев и крупным железнодорожным узлом — городом Ковель.
 За отличие в боях при овладении областным центром Советской Белоруссии городом Пинск — важным опорным пунктом обороны немцев на брестском направлении.
 За отличие в боях при овладении штурмом городом Хелм (Холм) — важным опорным пунктом обороны немцев на люблинском направлении.
 За отличие в боях при овладении городом и крепостью Демблин.
 За овладение городом Валга.
 За прорыв обороны противника северо-западнее и юго-западнее города Шяуляй (Шавли) и овладении важными опорными пунктами обороны немцев Телыпай, Плунгяны, Мажейкяй, Тришкяй, Тиркшляй, Седа, Ворни, Кельмы, а также овладении более 2000 других населённых пунктов.

Отличившиеся воины дивизии 
  Булгаков Андрей Пантелеевич, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 265-го истребительного авиационного полка 336-й истребительной авиационной дивизии 3-й воздушной армии 18 августа 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 7935.
  Кибкалов Михаил Моисеевич, старший лейтенант, командир звена 163-го истребительного авиационного полка 336-й истребительной авиационной дивизии 15-й воздушной армии 15 мая 1946 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 6226.
  Конышев Николай Сергеевич, майор, командир эскадрильи 163-го истребительного авиационного полка 336-й истребительной авиационной дивизии 15-й воздушной армии 18 августа 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 8042.
  Манкевич Виктор Михайлович, майор, штурман 163-го истребительного авиационного полка 336-й истребительной авиационной дивизии 15-й воздушной армии 18 августа 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 8584.
  Некрасов Владимир Петрович, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 483-го истребительного авиационного полка 336-й истребительной авиационной дивизии 3-й воздушной армии 18 августа 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 7958.

Разное 
Лётчик 483-го истребительного авиационного полка капитан Осинский 13 июля 1952 года на истребителе МиГ-15 перехватил и сбил шведский самолёт-нарушитель DC-3 (район г. Вентспилс).

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 336-я иад. The Luftwaffe, 1933-45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия
 В. Савончик. 336-я иад

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1960 году
Участники Тартусской операции
Участники Рижской операции (1944)